В Дублине имеется большое количество памятников и монументов, установленных в честь известных личностей и событий. На протяжении истории города ряд известных памятников был демонтирован или уничтожен.

Существующие в настоящее время монументы и памятники 
Одним из новейших памятников города является Дублинская игла, официальное его название — «Монумент света». Он представляет собой конический шпиль из нержавеющей стали высотой 121,2 метра в высоту и расположен на О’Коннелл-стрит. «Монумент света» заменяет ранее стоявшую на этом месте колонну Нельсона, уничтоженную бомбой в 1966 году и символизирует роль Дублина в XXI веке. «Монумент света» был разработан компанией Ian Ritchie Architects. В течение дня Монумент света сохраняет стальной цвет, а в сумерках сливается с небом. В основании и на вершине шпиля ночью горят огни.

Другой известный монумент — бронзовая , олицетворение реки Лиффи. Ранее располагалась на О’Коннелл-стрит, с 2011 года перемещена в Croppies Memorial Park.

На О’Коннелл-стрит в настоящее время находятся памятники самому Дэниелу О’Коннеллу, Чарльзу Парнеллу и профсоюзному лидеру Джеймсу Ларкину.
Неподалеку, возле собора святой Марии стоит статуя в честь дублинских мучеников, мэра Фрэнсиса Тейлора и Мэри Болл.

На пересечении Норт-эрл-стрит и О’Коннелл-стрит находится памятник писателю Джеймсу Джойсу с тростью в руке.

Возле моста Полпенни находится статуя двух женщин с хозяйственными сумками, беседующими на скамейке.

Неподалёку от Тринити-колледжа, на Колледж-стрит находится памятник ирландскому поэту девятнадцатого века Томасу Муру.

На Графтон-стрит расположена статуя Молли Малоун, возведённая в рамках празднования тысячелетия Дублина в 1988 году.

В парке Сант-Стивенс-Грин расположен памятник Вольфу Тону, а также полукруг из каменных столбов а память о жертвах великого ирландского голода 1845—1849. В парке Меррион можно видеть статую Оскара Уайльда, сделанную из разноцветных камней, и бюст Майкла Коллинза.

Перед Liberty Hall, штаб-квартирой крупнейшей в Ирландии профсоюзной организации, находится памятник Джеймсу Коннолли — руководителю Пасхального восстания 1916 года. Известная суфражистка Констанция Маркевич удостоена памятника на Тара-стрит и бюста в Сант-Стивенс-Грин. На Колледж-Грин находятся памятники политикам Генри Граттану и .

Существовавшие ранее монументы и памятники 
Наиболее известным из ранее существовавших памятников Дублина была колонна Нельсона, которая стояла в центре О’Коннелл-стрит рядом с главпочтамтом и была взорвана боевиками Ирландской республиканской армии в 1966 году.

Другим известным памятником была статуя королевы Виктории работы ирландского скульптора Джона Хьюза, установленная по указу короля Эдуарда VII в 1904 году. Ирландский политик Ноэль Лемэсс отметил по поводу этой статуи: "Я думаю, мы все согласны, что это одна из самых уродливых статуй этой королевской леди … ". В 1947 году статуя была демонтирована и передана на хранение в здание Royal Hospital Kilmainham, а конце 1980-х перевезена в Сидней, где установлена в Queen Victoria Building в центре города. Ещё один известный памятник — статуя лорда Хью Гофа, работы скульптора Джона Фоли, была перенесена в замок Чиллингем в Великобритании.

В середине 1990-х годов неподалеку от О’Коннелл-стрит рядом с причалом на реке Лиффи были сооружены Часы тысячелетия (), которые отсчитывали время, оставшееся до 2000 года. Часы с зелёным цифровым дисплеем были помещены под водой так, чтобы дисплей был виден из-под воды. Однако из-за технических неполадок они перестали показывать правильное время и были демонтированы, после чего место их расположения получило у дублинцев ироничное прозвище «Время в тине» ().

Список памятников известным людям 
 Памятник Дэниелу О’Коннеллу — О’Коннелл-стрит
 Памятник Чарльзу Парнеллу — О’Коннелл-стрит
 Памятник сэру  — О’Коннелл-стрит
 Памятник Джиму Ларкину — О’Коннелл-стрит
 Памятник  — О’Коннелл-стрит
 Памятник Уильяму Смиту О’Брайену — О’Коннелл-стрит
 Памятник дублинским мученикам Маргарет Болл и Фрэнсис Тейлор — Катедрал-стрит
 Памятник Томасу Дэвису — Колледж-грин
 Памятник Генри Граттану — Колледж-грин
 Памятник Эдмунду Берку — Колледж-грин
 Памятник Томасу Муру — Колледж-стрит
 Памятник Филу Лайнотту — Гарри-стрит
 Памятник Джеймсу Джойсу — статуя на Норт-эрл-стрит, бюст в парке Сант-Стивенс-Грин
 Памятник Джеймсу Коннолли — площадь Бересфорд
 Памятник Молли Малоун — Графтон-стрит
 Памятник Оскару Уайльду — площадь Парк-Меррион
 Памятник  — Килдэр-стрит
 Памятник  — в парке Сант-Стивенс-Грин
 Памятник Вольфу Тону — в парке Сант-Стивенс-Грин
 Памятник Роберту Эммету — в парке Сант-Стивенс-Грин
 Памятник  — в парке Сант-Стивенс-Грин
 Памятник  — в парке Сант-Стивенс-Грин
 Памятник Патрику Кавана — Гранд-канал
 Памятник Констанции Маркевич — статуя на Тара-стрит, бюст в парке Сант-Стивенс-Грин
 Памятник Оливеру Голдсмиту — Тринити-колледж
 Памятник  — Тринити-колледж
 Памятник Джорджу Сальмону — Тринити-колледж
 Памятник  — собор Святого Патрика
 Памятник Дэниелу Мюррею — Собор Святой Марии
 Памятник  — Фэрвью-парк
 Памятник Биэну Брендану — Ройял канал, Дорсет-стрит
 Памятник  — набережная Джона Роджерсона
 Памятник принцу Альберту — Лейнстер-лоун.

Список монументов и скульптур 

 , олицетворение реки Лиффи. Ранее располагалась на О’Коннелл-стрит, с 2011 года перемещена в Croppies Memorial Park.
 Скульптура «Смерть Кухулина» — возле здания Главпочтамта, О’Коннелл-стрит
 Мемориал  — площадь Меррион-парк
  — Феникс-парк
 Корнифская колонна с фениксом наверху — Феникс-парк
 Папский Крест — Феникс-парк
 Две женщины — Лиффи-стрит
 Дублинская игла — О’Коннелл-стрит
 Фонтан Королевы Виктории — Дун-Лэаре
 Башня О’Коннелла — Гласневин
 Ирландская таможня — Мемориал-роад
 «Свобода, растущая ввысь» — Гранд Канал-стрит
 Мемориал в память о великом голоде — набережная Таможни
 Скульптура  — Мемориальный парк, площадь Парнелл
 Скульптура Мак Ока — Эбби-стрит
 Скульптура «Ирландия» — площадь Меррион-парк
 Памятник констеблю Патрику Шихану — Хокинс-стрит
 Мемориал йоменри — Сент-Эндрю-стрит
  — Мемориал в честь дублинских королевских стрелков — на входе в Сант-Стивенс-Грин
 Источник леди Лауры Граттан — север парка Сант-Стивенс-Грин
 Три норны  — Сант-Стивенс-Грин
 Мемориал морякам ирландского торгового флота — набережная Джона Роджерсона
 Мемориал в память жертв  — Тэлбот-стрит
 Танцующая пара — парк в память о жертвах , Кулок
 «Мужество» (статуя девушки верхом на лошади) — Мэйн-стрит, Баллимун

Другие известные монументы Дублина 

 Мистер Скрин (билетёр кинотетара) — возле мультиплекса Screen Cinema,Хокинс-стрит
 Скульптурная группа голодающих — возле здания International Financial Services Centre («дублинского Сити»)
 Скульптура коровы — Джервис-стрит
 Скульптура двух детей — Портленд-роу
 Скульптура «Рука» — Мальборо-стрит
 Статуя скрипача с тремя танцующими детьми — торговый центр Stillorgan
 Мемориальная доска вымышленному  — мост O’Коннелла
 Отпечатки следов в бетоне — пересечение Д’Олье-стрит и Уэстморленд-стрит
 Дымоход в Смитфилде
 Скульптура американских индейцев на лошадях — Стивен-стрит.

Список утраченных статуй и памятников 

 Памятник королю Георгу II — Сант-Стивенс-Грин (взорван в 1937).
 Памятник королю Вильгельму Оранскому — Колледж-Грин (взорван в 1946).
 Памятник королеве Виктории — Килдэр-стрит, в 1947 году демонтирован и передан на хранение в здание Royal Hospital Kilmainham, а конце 1980-х перевезён в Сидней, где установлен в Queen Victoria Building.
 Чаша Света — мост О’Коннелла, сброшена в реку Лиффи в 1953 году.
 Памятник Хью Гофу — Феникс-парк (сильно повреждён в результате взрыва бомбы в 1957 году, приобретён членом семьи Гиннесс и перемещён в замок Чиллингем в Великобритании).
 Колонна Нельсона — О’Коннелл-стрит (взорвана в 1966).
 Часы тысячелетия — река Лиффи, неподалеку от О’Коннелл-стрит (демонтированы в 1999).

Примечания

Ссылки 
 Map, pictures & stories of all important Dublin statues
Здания и сооружения Дублина
Списки:Дублин
Списки зданий и сооружений Ирландии
Дублин